6 miejscowości w Polsce 
 Albertów – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Puchaczów 
 Albertów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Albertów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia 
 Albertów – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny 
 Albertów – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie 
 Albertów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Turek